La palabra pathfinder (‘guía’ en inglés) puede hacer referencia a:
 Pathfinder, banda de metal sinfónico;
 la Mars Pathfinder, sonda robótica de exploración del planeta Marte;
 el Transbordador espacial Pathfinder, una maqueta en acero a tamaño real del transbordador espacial;
 el Nissan Pathfinder, un modelo todoterreno de la marca Nissan;
 John C. Frémont (1813 - 1890), apodado Pathfinder, militar estadounidense, explorador del antiguo Oeste, «aventurero» y político;
 Pathfinder (1987), película noruega de Nils Gaup de título original Veiviseren - Ofelaš;
 Pathfinder (2007), película de Marcus Nispel protagonizada por Karl Urban, remake de la anterior; o a
 Pathfinder, un juego de rol de ambientación medieval.
 Pathfinder, álbum de 1972 de Beggars Opera